Ratajski ist der Familienname folgender Personen:

 Cyryl Ratajski (1875–1942), polnischer Politiker
 Krzysztof Ratajski (* 1977), polnischer Dartspieler
 Lech Ratajski (1921–1977), polnischer Kartograf
 Sławomir Ratajski (* 1955), polnischer Künstler und Diplomat